Der Helvetia-Cup 2003 im Badminton fand 15. bis 19. Januar 2003 in Caldas da Rainha statt. Es war die 26. Auflage dieser Veranstaltung.

Endstand

Weblinks 
 http://www.sbg.ac.at/populorum/badminton/ebu_badminton_helvetiacup.htm
 https://web.archive.org/web/20160303233838/http://www.badminton.de/313.0.html

2003
Badminton 2003
Badmintonwettbewerb in Caldas da Rainha